Макарий II

 Макарий II (патриарх Антиохийский)
 Макарий II (патриарх Иерусалимский)
 Макарий II Москвитянин — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1535—1556).
 Макарий II (архиепископ Кипрский)